Benque oder Nenqué ist Name oder Namensbestandteil französischer Gemeinden:

 Benque im Département Haute-Garonne
 Benque-Dessous-et-Dessus im Département Haute-Garonne
 Benqué im Département Hautes-Pyrénées

Benque ist der Familienname von

 Wilhelm Benque (1814–1895), Landschaftsgärtner, Gartenarchitekt
 Franz Benque (1841–1921), Fotograf
 Franz Wilhelm Benque (1857–1912), Fotograf, (Sohn von Wilhelm)
 Wilhelm Benque (1843–1903), Fotograf in Paris, Atelier Benque & Cie, (Bruder von Franz)